Пётр Ива́нович Пимашко́в (2 июля 1948, деревня Бовки, Быховский район, Могилёвская область, БССР, СССР — 12 августа 2021, Сочи, Россия) — советский партийный, российский политический и государственный деятель. Депутат Государственной думы VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Государственной думы по энергетике. Доктор экономических наук.

Биография 
Родился 2 июля 1948 года в деревне Бовки Могилёвской области в семье учителей .

Образование 
Окончил Красноярский политехнический техникум. В 1977 году получил высшее образование, окончив Сибирский технологический институт. В 1996 году прошёл повышение квалификации по специальности «инженер-экономист» в Красноярской государственной академии цветных металлов и золота. В 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по теме «Государственное регулирование перехода к рыночной экономике» (специальность 08.00.01 — Политическая экономия, рыночная экономика). В 2000 году в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук по теме «Координация продовольственного рынка: Концепция, методология, анализ» (08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством).

Карьера 
С 1968 по 1970 год проходил срочную воинскую службу в рядах Советской Армии, в танковых войсках. Принимал участие в советско-китайском пограничном конфликте на острове Даманском.

С 1970 по 1973 год работал на Красноярском комбайновом заводе. С 1973 по 1978 год работал в Октябрьском районном комитете ВЛКСМ. С 1978 по 1979 год работал на Красноярском комбайновом заводе в должности начальника цеха. С 1979 по 1986 год работал инструктором районного комитета КПСС, затем инструктором Красноярского краевого комитета КПСС. С 1986 по 1987 год работал в исполнительном комитете Свердловского района в должности председателя. С 1987 по 1990 год работа в Свердловском районном комитете Коммунистической партии в должности первого секретаря. С 1990 по 1991 год работал в Свердловском районном Совете народных депутатов в должности председателя, с 1991 по 1996 год работал в администрации Свердловского района Красноярска в должности главы администрации.

В мае 1996 г., после отставки прежнего главы города Валерия Позднякова, был назначен исполняющим обязанности главы Красноярска. В декабре 1996 года избран главой Администрации города Красноярска, получив 58 % голосов избирателей. В декабре 2000 года повторно избран главой Администрации города Красноярска (87,72 % голосов). В марте 2004 на досрочных выборах избран главой Администрации в третий раз (79,06 % голосов). В марте 2008 года был избран главой Администрации Красноярска в четвёртый раз (70,43 % голосов), выдвигался от партии «Единая Россия».

В декабре 2011 года баллотировался в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», по результатам распределения мандатов избран депутатом Государственной Думы VI созыва. В связи с избранием в Госдуму досрочно сложил полномочия главы Администрации Красноярска.

В сентябре 2016 года повторно баллотировался в Госдуму от «Единой России», избран депутатом Государственной Думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 55.

Смерть 
Скоропостижно скончался 12 августа 2021 года в Сочи на 74-м году жизни.

17 августа в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоялась церемония прощания, а похороны прошли в тот же день на Аллее Славы Бадалыкского кладбища Красноярска. Петра Ивановича похоронили рядом с супругой.

Законотворческая деятельность 
С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 206 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Семья 
 Супруга — Людмила Ивановна Пимашкова (1954—2008) ― российский общественный деятель, красноярский меценат и благотворитель.
 Дочь — Валентина Петровна Дьячкова (род. 6 мая 1975) в 1996 году окончила Красноярский коммерческий институт, а также Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук. Работала руководителем Представительства МИД России в городе Красноярск. В 2012 году родила дочь.
 Сын — Андрей Петрович Пимашков — выпускник МГИМО, предприниматель.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008)
 Орден Дружбы (2003)
 Орден Почёта (1998)
 Орден РПЦ Святого Даниила Московского II степени
 Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого «За эффективное управление и достижение лучших социально-экономических показателей развития города»
 Лауреат Национальной общественной премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Мэр года» (2002)
 «Лучший глава муниципального образования» по результатам первого всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование», организованного Правительством Российской Федерации и министерством регионального развития РФ (2007)
 Диплом «Гран-при» и «Золотая Триумфальная арка» на конкурсе «Созидатель года» (2001)
 Золотой орден ФИЛА за активное участие в развитии вольной борьбы, включен в почетный список ООН
 Почётный житель города Дальнереченск (2019)
 Почётный житель города Красноярска (2011)
 Почётный знак Всероссийской Ассоциации местного самоуправления «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» (2021).

Интересные факты 
В народе Пимашкова часто называют «Пётр Фонтаныч» за строительство большого количества фонтанов в Красноярске. Наряду с этим он получил известность своей страстью к благоустройству города (пальмы в кадках, световые иллюминации, искусственные и живые цветочные скульптуры) и любовью к проведению общегородских зарядок. При нём в сентябре 2001 года в Красноярске появился новый символ, приуроченный ко Дню города — башня с часами на здании городской администрации (архитектор — А. С. Демирханов), получившая в народе название «Биг-Бен». Также Пимашковым проводилось трудовое воспитание школьников посредством создания «Трудовых отрядов Главы города» в жёлтых майках, которые получали заработную плату, занимаясь в тёплое время года уборкой города.

Интересны некоторые публичные высказывания Пимашкова. В начале 2000-х в Красноярске усилилась сейсмическая активность. После первого ощутимого землетрясения Пимашков сказал буквально следующее представителям красноярских СМИ: «Ответственно вам заявляю, что завтра землетрясения не будет».

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Сибирского технологического университета
Главы Красноярска
Члены «Единой России»
Члены КПСС
Машиностроители
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Выпускники Государственного университета цветных металлов и золота
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Умершие от остановки сердца
Похороненные на Бадалыкском кладбище